Selinum venosum är en flockblommig växtart som beskrevs av Karl Anton Eugen Prantl. Selinum venosum ingår i släktet krusfrön, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Krusfrön
venosum